Василий Владимирович Сихарулидзе — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1913 году. Член КПСС.

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1954 гг. — на партийной работе в Грузинской ССР, первый секретарь райкома имени 26-ти комиссаров КП(б) Грузии города Тбилиси, первый секретарь Махарадзевского районного комитета КП(б) Грузии, исключён из рядов ВКП(б) и привлечён к ответственности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов. Член ЦК КП Грузии в 1949—1952 годах.

Ссылки 
 ОЗП
 ОЛ 
 Сихарулидзе
 ООВ1

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари Махарадзевского райкома КП Грузии
Члены ЦК КП Грузии
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Исключённые из КПСС